Fritz Walter (1920-2002), een Duits voetballer en voetbalcoach
Fritz Walter (1960), een Duits voetballer
Fritz Walter (architect), een Duits architect
Fritz Walter (econoom), een Duits econoom
Fritz Walter (politicus), een Duits politicus van de FDP
Fritz Walter (voetbalbestuurder), voorzitter van de Duitse sportclub VfB Stuttgart